Måssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Måssjö, sjö i Falkenbergs kommun,  (1,68 km²), se Mossjön (Abilds socken, Halland)
Måssjön, Uppland, sjö i Österåkers kommun,  (2,9 ha)
Måssjön, Gästrikland, sjö i Gävle kommun,  (82 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn